Mersch ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Mersch, einer Gemeinde in Luxemburg
 Mersch (Jülich), einem Stadtteil vom Jülich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mersch (Lippramsdorf), Weiler der früheren Gemeinde Lippramsdorf, Stadt Haltern, Kreis Recklinghausen, NRW
 Mersch (Drensteinfurt), einem Stadtteil von Drensteinfurt im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Mersch oder Morschbach, linker Zufluss des Neckars bei Wimpfen im Tal, Stadt Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Mersch ist der Familienname von:
 Arsène Mersch (1913–1980), luxemburgischer Radsportler
 Dieter Mersch (* 1951), deutscher Philosoph
 Jan Andries Vander Mersch (1734–1792), Anführer der brabanter Patrioten in der Brabanter Revolution 1789
Josy Mersch (1912–2004), Radrennfahrer aus Luxemburg
 Lea Mersch (* 1987), deutsche Basketballnationalspielerin
 Sascha Mersch (* 1973), deutscher Musiker
 Yves Mersch (* 1949), luxemburgischer Jurist und Rechtsanwalt

Mersch ist ein Naturschutzgebiet bei Herzebrock-Clarholz im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen, siehe Mersch (Naturschutzgebiet)

Mersch ist außerdem ein anderer Ausdruck für Marsch (Schwemmland).

Siehe auch:
 Mertsch